L'édition 2018 du tournoi de tennis de Limoges se déroule du 5 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Ekaterina Alexandrova s'impose en finale du simple. En finale, elle bat Evgeniya Rodina, décrochant à cette occasion le deuxième titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Veronika Kudermetova et Galina Voskoboeva.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Britannique Katie Boulter, de la Russe Vitalia Diatchenko, des Ukrainiennes Anhelina Kalinina et Marta Kostyuk, des Tchèques Kristýna Plíšková et Tereza Smitková, de la Suissesse Conny Perrin et de l'Allemande Carina Witthöft. Elles sont respectivement remplacées par Alexandra Dulgheru, Jamie Loeb, Ekaterine Gorgodze, Paula Badosa Gibert, Olga Govortsova, Vera Zvonareva, Rebecca Šramková et Viktoriya Tomova.

Lauréates 
La Russe Ekaterina Alexandrova remporte son  en simple en WTA 125 face à sa compatriote Evgeniya Rodina (6-2, 6-2). Il s'agit de son  à Limoges, après celui de 2016.

La paire composée de la Russe Veronika Kudermetova et de la Kazakhe Galina Voskoboeva s'impose en finale face à la paire Bacsinszky - Zvonareva (7-5, 6-4).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Limoges
 Saison 2018 de la WTA

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Limoges
Tennis en novembre 2018
Tennis en France en 2018
Sport en France en novembre 2018